Фирмат () — город и муниципалитет в департаменте Хенераль-Лопес провинции Санта-Фе (Аргентина).

История 
В 1888 году предприниматель  провёл через эти места железную дорогу, и здесь была построена станция «Фирмат», названная в честь его друга — инженера Игнасио Фирмата. В районе станции начал расти населённый пункт. В 1962 году он получил статус города.

Знаменитые уроженцы 
 Вальтер Самуэль (род. 1978) — футболист.
 Антонио Порта (род. 1983) — баскетболист, призёр Олимпийских игр.

Примечания 

Города провинции Санта-Фе